Ла Бандера има више значења:

 Ла Бандера (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бандера (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бандера (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бандера, Нуева Бандера (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бандера (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бандера (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бандера (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бандера (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бандера (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бандера (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бандера (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Бандера (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Бандера (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бандера (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бандера (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бандера (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бандера (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бандера (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бандера (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бандера (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бандера (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бандера (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бандера (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бандера (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бандера (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику